Die Liste der antiken Amphitheater bietet einen Überblick über die Amphitheater des Römischen Reiches.

Antike Amphitheater 

Die Auflistung in der Ausgangsansicht erfolgt zunächst alphabetisch nach den antiken Städtenamen. Wenn der antike Namen fehlt, z. B. weil er nicht bekannt ist, wird stattdessen der heutige Name in Anführungszeichen gesetzt. Diese stehen zunächst am Ende der Liste. Die Liste wird durch die Angabe der modernen Ortsnamen sowie der modernen Ländernamen in jeweils eigener Spalte ergänzt. Ein Link mit den passenden Koordinaten zur Lokalisierung auf einer Landkarte folgt jeweils dem Ländernamen. Wenn exakte Koordinaten für das Amphitheater verfügbar sind, wird dies durch das Symbol  angezeigt. Einzelnachweise und Anmerkungen sind in der letzten Spalte zu finden.

Die Liste ist in ihrer Web-Version sortierbar nach antiken und modernen Ortsnamen, nach Ländernamen und nördlichen Koordinaten.

Literatur

Allgemein 

 Raymond G. Chase: Ancient Hellenistic and Roman amphitheatres, stadiums, and theatres: The way they look now. P. E. Randall, Portsmouth 2002, ISBN 1-931807-08-6.
 Augusta Hönle, Anton Henze: Römische Amphitheater und Stadien: Gladiatorenkämpfe und Circusspiele. Edition antike Welt, Atlantis, Zürich 1981, ISBN 3-7611-0627-0.

Regional 

 A. R. Futrell: Circles across the land: The amphitheater in the Roman West. U.M.I., Ann Arbor 1991.
 C. Hugoniot: Les spectacles de l'Afrique romaine. Une culture officielle municipale sous l'empire romain. Paris 1996.
 R. Zucca: I ludi in Sardinia e Corsica. In: Sardinia, Corsica et Baleares Antiquae. Band 1, 2003, S. 159–174.
 G. Hallier: La géométrie des amphithéatres militaires sur le limes du Rhin et du Danube. In: Akten des 14. Internationalen Limeskongresses in Carnuntum. Wien 1990, S. 71–82.
 Paul-Marie Duval: Observations sur les amphithéâtres, particulièrement dans la Gaule romaine. In:  Travaux sur la Gaule (1946-1986) (= Publications de l'École Française de Rome. Band 116). École Française de Rome, Rom 1989, S. 1087–1095 (Digitalisat).
 L. Vagalinski: Arenas of Roman Thrace. In: L. Ruseva-Slokoska, R. Ivanov, and V. Dinchev (Hrsg.): The Roman and late Roman city. The international conference, Veliko Turnovo 26 – 30 July 2000. Sofia 2002, S. 279–285.
 V. Denniger: Amphitheatres of Roman Britain. A study of their classes, architecture and uses. University Microfilms International, Ann Arbor 1999.
 Dorin Alicu, Coriolan Opreanu: Les amphithéâtres de la Dacie romaine. Editura Napoca Star, Cluj-Napoca 2000, ISBN 973-9455-62-X.
 Les amphithéâtre de la Gaule. In: Dossiers Histoire et Archéologie. Band 116, Januar 1989.
 Stefano Maggi: Anfiteatri della Cisalpina romana (Regio IX, Regio XI). Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Pavia 43, Florenz 1987.
 J. C. Lachaux: Théatres et amphithéatres d'Afrique proconsulaire. Édisud, Aix-en-Provence 1975.
 G. Forni: L’indagine demografica e gli anfiteatri in Dacia. In: Apulum. Acta Musei Apulensis. Band 13, 1975, S. 152–154.
 Dušan Rnjak: Anticki teatar na tlu Jugoslavije. Antique theater on the territory of Yugoslavia. Maticka Srpska, Novi Sad 1979.
 Roy Wilding: Roman Amphitheatres in England and Wales. 4 Corners Publishing, Chester 2005, ISBN 0-9545394-2-7.

Weblinks 

 Amphi-Theatrum, Beschreibungen, Bilder und Quellenmaterial.

Einzelnachweise 

!
Amphitheater